Eleutherodactylus calcaratus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
Eleutherodactylus calcaratus Boulenger, 1908, synonyme de Pristimantis calcaratus (Boulenger, 1908)
Eleutherodactylus calcaratus Andersson, 1945 nec Boulenger, 1908, synonyme de Pristimantis ockendeni (Boulenger, 1912)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Ceuthomantinae